Наяда може да се отнася до:

 Наяди – същества от древногръцката митология.
 Наяда – спътник на Нептун.